F.O.A.D. (Fuck Off And Die) — 12-й студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone. Альбом вышел на лейбле Peaceville Records 25 сентября 2007 года. В записи альбома приняли участие Тед Арвид Скьеллум (гитары, бас-гитара, вокал), Гюльве Нагелль (барабаны, вокал) и Czral (гостевое гитарное соло в песне «Church of Real Metal»). На альбом вошло 9 композиций, две из которых («Wisdom of the Dead» и «Canadian Metal») уже появлялись на EP NWOBHM. В некоторых версиях физического издания альбома в комплект также входят футболка, открытка и плакат.

Список композиций

Участники записи 
 Nocturno Culto — гитара, бас-гитара, вокал
 Fenriz — ударные, вокал на «Canadian Metal», «Fuck Off and Die», «Raised on Rock» и «Pervertor of the 7 Gates»
 Czral — гитарное соло на «Church of Real Metal», бэк-вокал на «Wisdom of the Dead»

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Darkthrone
Альбомы Peaceville Records